Лос Родригез Дос има више значења:

 Лос Родригез Дос (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Родригез Дос (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику